Klasse T oder T-Klasse steht für:

 Mercedes-Benz T-Klasse, Hochdachkombi der Marke Mercedes-Benz
 Klasse T, Bodentyp, siehe Bodentyp #Klasse T – Schwarzerden
 NZR-Klasse T, Typ neuseeländischer Dampflokomotiven
 Spektralklasse T, Klasse von Sternen, siehe Spektralklasse #Einteilung

Fahrerlaubnis- und Fahrzeugklassen:
 Klasse T, Fahrerlaubnisklasse in der DDR, siehe Führerschein und Fahrerlaubnis (Deutschland) #Fahrerlaubnisklassen in der DDR
 Klasse T, deutsche Fahrerlaubnisklasse, siehe Führerschein und Fahrerlaubnis (Deutschland) #Fahrerlaubnisklasse T
 Klasse T, EG-Fahrzeugklasse, siehe EG-Fahrzeugklasse #Klasse T

Schiffe und U-Boote:
 T-Klasse, britische Zerstörerklasse, siehe S- bis W-Klasse
 T-Klasse, US-amerikanische Experimental-U-Boote, siehe AA-1-Klasse
 T-Klasse, britische U-Boot-Klasse, siehe U-Boot-Klasse T (Royal Navy)
 T-Klasse, Massengutschiffsklasse der Reederei UBT, siehe UBC-T-Klasse